Michele V il Calafato – imperatore bizantino
 Michele V di Alessandria – papa dei copti